Étienne Nétien (1820-1883), personnalité politique française, maire de Rouen ;
 Georges Nétien (1907-1999), botaniste français.